Lista das cidades da França com mais de  classificadas por número de habitantes segundo as estimativas de população municipal em  propostas pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (INSEE) ao fim de 2008. Essas estimativas correspondem à população legalizada de cada comuna a partir de .

Quadro dos dados 

As estimativas correspondem às populações somente das comunas, e não às populações de aglomerações ou de áreas urbanas.

A classificação é estabelecida com os dados de  (recenseamento renovado) correspondentes às populações legalizadas das comunas em , e apresenta também as estimativas de 1999 (população sem dupla contagem, dados legais).

Nota: Segundo dois geógrafos, Laurent Chalard e Gérard-François Dumont, os dados das enquetes de recenseamento obtidos conforme o novo método de recenseamento estabelecida depois de 2004 não são comparáveis com os dados do último recenseamento exaustivo de 1999, pela razão mesma da mudança de método. Em consequência, eles propõe um método de ajustamento para a população de grandes comunas, que são recenseadas unicamente por amostragem. Esse método foi o objeto duma apresentação à Commission nationale d'évaluation du recensement (Comissão nacional de avaliação do recenseamento).

Eles mostram também que o INSEE deu as estimativas populacionais de 2005 (em ), 2006 (em ) e 2007 (em ) para certas grandes comunas com diferenças muito maiores àqueles anunciados, as quais deviam ser de 1 % no máximo. Pelo contrário, a diferença é superior a 3% para onze comunas. Por exemplo, é de 4,6% para Chambéry. A comuna de Marselha anunciava, em , ter 795 600 habitantes, enquanto que contava com um exceto de  em , totalizando () — a diferença populacional de um ano sendo pequena demais para explicar a diferença das estimativas.

Classificação das comunas 

Essa tabela lista as comunas da França de  habitantes ou mais em 2009 com base no decreto n° 2008-1477 de  autentificando as estimativas populacionais da metrópole, dos departamentos de ultramar de São Bartolomeu, de São Martinho e de São Pedro e Miquelão.

Notas e referências

Bibliografia 
 Laurent Chalard, Gérard-François Dumont, <<Le nouveau palmarès des grandes communes de France>>, Population & Avenir, nº 675, novembre-décembre 2005.
 Laurent Chalard, Gérard-François Dumont, <<Une méthode de correction des évolutions démographiques 1999-2004>>, Population & Avenir, nº 675, novembre-décembre 2005. 
  Gérard-François Dumont, Essai d’évaluation des résultats bruts du recensement rénové, octobre 2006.

Ligações externas 
 Site l’INSEE, Populations légales 2006 pour les départements et les collectivités d'outre-mer, cifras de 
 Site l’INSEE, Le calendrier de diffusion des résultats du recensement

Franca
Cidades Populosas